Вице-маршал () — воинское звание в вооружённых силах КНДР. Старше генерала армии и младше маршала КНА.

Всего это звание получили 31 человек, из них шестеро впоследствии были повышены в воинском звании до маршала КНА, двое — понижены в звании до генерала армии, но один из них впоследствии восстановлен в звании вице-маршала и ещё один — понижен до генерал-полковника, но повышен до генерала армии.

Руководители КНДР — Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын — никогда не носили звание вице-маршала. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир начали воинскую карьеру со звания маршала КНДР и впоследствии получили звание генералиссимуса. Ким Чен Ын начал воинскую службу со звания генерала армии и впоследствии был повышен до маршала КНДР, минуя звание вице-маршала.

Знаки различия

Погоны 
С 1985 года рисунок на погоне вице-маршала представляет собой герб КНДР, наложенный на пятиконечную звезду. До 1985 года на погоне изображался только герб КНДР.

Петлицы 
Рисунок на петлице вице-маршала представляет собой пятиконечную звезду.

Звезда 
К парадной форме одежды вице-маршала прилагается маршальская звезда.

Список вице-маршалов 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания КНДР